Жетыгенский сельский округ (каз. Жетіген ауылдық округі) — административная единица третьего уровня в Илийском районе Алматинской области. Административным центром является село Жетыген.

Население — 21861 человек на начало 2016 года. На территории округа расположены железнодорожная станция Жетыген и военный аэродром Жетыген.

История 
Весной 1998 года, из состава сельского округа, была исключена территория в размере 165,66 км², вместе с селом Арна и передана в состав городской администрации Капшагая, по решению маслихата Алматинской области от 17 апреля 1998 года № 20-157

и постановлением акимата Алматинской области от 14 мая 1998 года № 5-170

Состав 
В состав округа входят такие населенные пункты:

Примечания 

Сельские округа Илийского района